Misenus steht für:
 Misenus (lat. für gr. Misenos), mythologischer trojanischer Krieger, Trompeter des Hektor, nach dessen Tod Gefährte des Aeneas
 Misenus (lat. für gr. Misenos), Gefährte des Odysseus
 (4828) Misenus, benannt nach dem mythologischen trojanischen Krieger Misenos

Siehe auch:
 Miseno
 Titularbistum Misenum